Stanisław Sudoł (1895-1981) – ksiądz, sługa Boży Kościoła katolickiego
 Stanisław Sudoł (1928-2020) – ekonomista